Menominee County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Menominee County (Michigan) – okres státu Michigan
 Menominee County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin